Молочище — деревня в центральной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Туготинская волость».

Расположена в 23 км к юго-западу от города Порхов; в 8 км к юго-западу от волостного центра Туготино. Восточнее находится деревня Щучно.

Численность населения составляет 56 жителей (2000 год).

До 2005 года деревня входила в состав Зареченской волости в качестве её административного центра.

Примечания

Населённые пункты Порховского района